2-я воздушная армия — оперативное формирование (объединение, воздушная армия) авиации РККА (советских ВВС) в составе ВС СССР во время Великой Отечественной войны.

Формирование 
Сформирована 12 мая 1942 года приказом НКО от 5 мая 1942 года на базе ВВС Брянского фронта второго формирования.

Советская авиация в ходе войны выросла в грозную силу, обеспечившую победоносный исход крупнейших операций. В её рядах достойное место занимала 2-я воздушная армия. Овеянные боевой славой соединения 2-й воздушной армии прошли героический путь от Ельца и берегов Дона до Берлина, Праги и реки Эльбы. Они сражались на важнейших стратегических направлениях участвовали во многих выдающихся операциях Великой Отечественной войны, ковали в них победу над врагом. Контрнаступление на Волге, битвы под Курском и на Днепре, наступательные операции под Житомиром и Львовом, Краковом и Ченстоховом, освободительный поход в Польше и Чехословакии, наконец, Берлинская операция, где карающий меч Красной Армии окончательно сломил гитлеровскую военную машину, — таковы важнейшие вехи боевого пути 2-й воздушной армии, этапы её борьбы и побед.

Боевой путь 
Боевой путь 2-й воздушной армии проходил по территории Российской Федерации, Украины, Польши, Германии и Чехословакии.
Армия участвовала в оборонительных боях на воронежском направлении, затем поддерживала войска Юго-Западного фронта в ходе контрнаступления под Сталинградом (Сталинградская битва), во взаимодействии с 8 ВА, 16 ВА и 17 ВА вела бои за господство в воздухе.

В составе Воронежского (с 20 октября 1943 — 1-го Украинского) фронта участвовала в воздушной операции по уничтожению немецкой авиации на аэродромах в мае 1943 года, в Курской битве.

Курская область 
В мае-июле 1943 года, перед и во время Курской битвы, весной 1943 армией были построены четыре действующих и четыре ложных советских военных аэродрома, в основном для 5-го иак 2-й воздушной армии СССР (командующий тогда — генерал авиации Степан Красовский)

Строительство аэродромов осуществила 5-я инженерно-минная бригада РГК (командир — подполковник В. Н. Столяров), маскировочная служба аэродромов 2-й ВА (начальник — майор В. И. Лукьянов) и мобилизованные местные жители (всего в Прохоровском районе на строительство восьми аэродромов весной 1943 года было мобилизовано 1015 человек). Действующие аэродромы истребительной авиации в сёлах Грушки (Белгородская область) (для 27-й иап), Грязное (Белгородская область) (для 508-й иап), Свино-Погореловка (для 438-й иап), Бобровка (Белгородская область) (для эксплуатационно-технического обслуживания).
Фальшивые аэродромы были построены в сёлах Грязное (Белгородская область), Радьковка (Белгородская область), Масловка (Прохоровский район) и ж.д. станции Прохоровка (Белгородская область).

На всех ложных аэродромах находилась команда сапёров из 4 человек и красноармейцев из трёх человек, которые передвигали установленные макеты самолётов в соответствии с направлением ветра, изготовляли, ремонтировали (после вражеских налётов), «маскировали» макеты, имитировали стартовую службу и «обжитость» аэродрома. На каждом аэродроме было сделано несколько видимых самолёто-укрытий (капониров), было установлено открыто по 11-18 макетов самолётов, от 3 до 8 макетов автомашин, построены две-три наблюдательные вышки и по три макета зенитных орудий; установлено по 12-18 чучел людей.

Затем армия участвовала Битве за Днепр, Житомирско-Бердичевской, Корсунь-Шевченковской, Ровно-Луцкой, Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Сандомирско-Силезской, Нижнесилезской, Верхнесилезской, Берлинской и Пражской наступательных операциях.

1 мая 1945 года лётчики 2-й воздушной армии гвардии капитан В. К. Новоселов и майор Н. А. Малиновский в сопровождении 16 истребителей под командованием дважды Героя Советского Союза полковника А. В. Ворожейкина в составе Героев Советского Союза В. Н. Буянова, И. П. Лавейкина, П. И. Пескова и других лётчиков появились над рейхстагом и сбросили на парашютах красные полотнища. На одном из них было написано «Победа», на обратной стороне — «Слава Советским воинам, водрузившим Знамя Победы над Берлином», а на другом — «Да здравствует 1 Мая».

В составе 
С момента образования 2 ВА входила в состав Брянского фронта, 9 июля 1942 года — включена в состав Воронежского фронта. С 16 ноября по 21 декабря 1942 находилась в оперативном подчинении Юго-Западного фронта второго формирования, после чего возвращена в состав Воронежского фронта. 20 октября 1943 года Воронежский фронт переименован в 1-й Украинский фронт и 2 ВА переподчинена ему.

Командный состав 
Командование армии:

Командующие армией 
 5.05.1942 — С. А. Красовский, генерал-майор авиации;
 5.07.1942 — К. Н. Смирнов, полковник, ;
 27.03.1943 — май 1947 — С. А. Красовский, , ;
 сентябрь 1947 — февраль 1949 — генерал-лейтенант авиации Рубанов, Степан Ульянович

Заместитель командующего по политической части 
До 9 октября 1942 года должность называлась военный комиссар 2 ВА.
 5 мая 1942 года — до конца войны — Ромазанов, Сергей Николаевич, бригадный комиссар, ;

Начальники штаба 
 09.04.1943 — Качев, Феофан Иванович, генерал-майор авиации;
 10.08.1943 — Тельнов, Константин Иванович, полковник, генерал-майор авиации (с 13.04.1944);
 09.08.1944 — Пронин, Александр Семёнович, генерал-майор авиации;
 с декабря 1945 — Качев, Феофан Иванович, генерал-майор авиации;

заместитель начальника штаба 
 с августа 1943 — Катц, Абрам Алексеевич, Полковник;

Состав 
Из воспоминаний Крайнюкова К. В., «Оружие особого рода», Мемуары, 60 лет Победе:
Это означало, что 1956 боевых самолётов 2-й воздушной армии увеличат ударную огневую силу и боевую мощь войск фронта.
— Почти две тысячи боевых самолётов, не считая транспортных, — с гордостью говорил мне заместитель командующего 2-й воздушной армией по политической части генерал С. Н. Ромазанов. — А ведь летом сорок второго года, когда была организована армия, в ней насчитывалось всего лишь триста семьдесят четыре самолёта. Причем одну треть из них составляли машины устаревших конструкций. К началу контрнаступления советских войск под Курском вторая воздушная армия имела семьсот сорок восемь самолётов, а под Киевом — около семисот. Как быстро умножилась наша воздушная мощь!

Послевоенное время 
После войны с 10 июня 1945 года до мая 1947 года место дислокации — Австрия, Венгрия и Чехословакия в составе Советских оккупационных войск Центральной группы войск, позднее до февраля 1949 года — в Центральной группе войск.

Маскировка
Большое внимание во 2-й ВА уделялось маскировке аэродромов базирования.

В частности, самому аэродрому и лётному полю придавался вид площадки, непригодной для полётов.

Вот что писал командующий 2-й ВА С. А. Красовский о лете 1943 года:
Начальник маскировочной службы (армии - м-р В.И. Лукьянов) и солдаты аэродромных команд проявляли столько выдумки, что мы сами диву давались.
Помню, мы с лётчиком А.А. Пальчиковым едва отыскали аэродром Грушки́, где базировался 27-й иап.

Чтобы скрыть от глаз немцев аэродром, бойцы по эскизу Лукьянова замаскировали взлётно-посадочную площадку так, что она сверху казалась изрезанной оврагами, хорошо вписывающимися в общий рисунок местности.

Бойцы скосили клевер, а освободившиеся участки засыпали соломой и сожгли её. На обожжённых местах имитировали овраги, по лётному полю сделали просёлочную дорогу. Командир 27 иап подполковник В.И. Бобров добился строгой дисциплины маскировки; самолёты выруливали на старт прямо из капониров, что, несомненно, спасло полк от потерь на земле.

Исторические факты 
 Лётчики-истребители 2 ВА первыми в мире, в авиационной практике, массово, использовали шоссейную дорогу для взлёта и посадки. Первое испытание необычного аэродрома А. И. Покрышкин произвёл лично.
 Всего за годы войны лётчиками 2 ВА совершено свыше 336 000 боевых вылетов (самолёто-вылетов), лётчики армии провели более 6000 воздушных боёв, во время которых уничтожено более 7000 самолётов противника. За боевые заслуги 65 её соединений и частей преобразованы в гвардейские, 125 присвоены почётные наименования, 227 награждены орденами. 51 раз Верховный Главнокомандующий объявлял благодарность личному составу частей и соединений армии за отличные боевые действия. Тысячи войнов армии награждены орденами и медалями, свыше 220 удостоены звания Героя Советского Союза, 13 лётчиков удостоены этого звания дважды: В. И. Андрианов, Т. Я. Бегельдинов, А. В. Ворожейкин, В. А. Зайцев, А. Ф. Клубов, М. В. Кузнецов, И. Х. Михайличенко, М. П. Одинцов, П. А. Плотников, И.С Полбин, В. И. Попков, В. Г. Рязанов, Н. Г. Столяров, а А. И. Покрышкин стал трижды Героем Советского Союза.
 Партийная организация армии насчитывала в то время (июнь 1944 года) 20 286 коммунистов, а комсомольская — 12 220 членов ВЛКСМ.

Память 
 В городе Семилуки, Воронежская область, есть улица и переулок 2-й воздушной армии, названные в честь 2-й воздушной армии.
 В городе Житомир в парке 30-летия Победы на улице Черняховского установлен МиГ-15УТИ в память о героических лётчиках 2-й воздушной армии.

59-я воздушная армия 
В феврале 1949 года на основании директивы Генерального штаба ВС СССР № ОРГ 120026 от 10 января 1949 года 2-я воздушная армия была переименована в 59-ю воздушную армию.

С февраля 1949 года по сентябрь 1955 года — в составе Центральной группы войск.

В сентябре 1955 года 59-я воздушная армия расформирована.

Командующие 59-й воздушной армией 
 февраль 1949 — июль 1950 — генерал-лейтенант авиации Рубанов, Степан Ульянович
 июль 1950 — июнь 1953 — генерал-майор авиации Бибиков, Василий Николаевич
 июнь 1953 — май 1954 — генерал-лейтенант авиации Зимин, Георгий Васильевич
 июнь 1954 — сентябрь 1955 — генерал-лейтенант авиации Слобожан, Давид Яковлевич

Боевой состав армии (на 1. 03. 1949)
 44-й гвардейский бомбардировочный авиационный корпус  (Гетцендорф, Австрия)
 164-я гвардейская бомбардировочная авиационная Кировоградская Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого дивизия
 177-я гвардейская бомбардировочная авиационная Черкасская Краснознамённая ордена Суворова дивизия
 78-й гвардейский истребительный авиационный корпус (Мюнхендорф, Австрия)
 195-я гвардейская истребительная авиационная Днепропетровская Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого дивизия
 237-я гвардейская истребительная авиационная Мариупольско-Берлинская ордена Ленина Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого дивизия

Примечания

Литература 
 
 
 Красовский С. А., «Жизнь в авиации», 3-е изд., Минск, 1976 г., Москва (М.), Воениздат, 1968 г.;
 «Советские Военно-Воздушные Силы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», Москва, 1968 г.
 П. М. Бойков, «На главных направлениях», М., Воениздат, 1984 г..
 С. А. Донченко, «Флагман штурмовой авиации», Киев, Политиздат Украины, 1988 г..
 Памятная книжка ветерана 224-й штурмовой авиационной Жмеринской Краснознамённой дивизии, Днепропетровск, 1989 г..
 Н. И. Гапеёнок, «Дороги победы» Боевой путь 81-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка, Щёлково, МУП "Редакция журнала «Щёлково», 2002 г..
 М. Никольский, 326-я авиационная Тарнопольская ордена Кутузова II степени тяжёлая бомбардировочная дивизия, статья в № 2 журнала «Авиация и Космонавтика», 2005 г..
 Щукарев С. Ю. Авиационная поддержка наступательных действий Сухопутных войск в Висло-Одерской операции. // Военно-исторический журнал. — 2005. — № 5. — С.26-30.

Ссылки 
 Перечень 24, 1. Отдельные авиационные отряды.
 Коллектив авторов. «2-я воздушная армия в боях за Родину», Монино, 1965 г.
 2ВА ВВС РККА ВС СССР

Воздушные армии СССР во время Великой Отечественной войны
Воздушные армии СССР
1-й Украинский фронт
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1949 году
Участники Курской битвы
Участники Воронежско-Харьковской наступательной операции
Юго-Западный фронт (Великая Отечественная война)